Erik De Bruyn (1959), een Vlaams politicus
 Erik de Bruyn (regisseur) (1962), een Nederlands regisseur

Zie ook 
 Eric de Bruin (1964), een Nederlands honkballer
 Erik de Bruin (1963), een Nederlands discuswerper en kogelstoter